Дьедонне Мбала Мбала (, известный под сценическим псевдонимом Dieudonné; род. , Фонтене-о-Роз, , Иль-де-Франс, Франция) — французский комедиант, актёр, политический активист. Его отцом был камерунец, а матерью француженка.

Биография 
Первоначального успеха добился вместе с еврейским комедиантом , обыгрывая расовые предрассудки. Изначально придерживался левых взглядов, был активен в кампании против расизма, безуспешно участвовал в выборах в Дрё, выступая против партии Национальный фронт как расистской. Добился популярности как комедийный актёр в таких фильмах, как «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»» (2002).

Однако в дальнейшем, по выражению критиков, Дьедонне «пересёк черту», сблизился со своими бывшими оппонентами из Национального фронта и неоднократно попадал под обвинения в антисемитизме. 9 января 2014 года его шоу было запрещено Государственным советом Франции. Преследование Мбала Мбала властями увеличивает его популярность среди целевой аудитории, части французского общества, считающей, что французская элита их обманула.

12 января 2015 года, после состоявшегося накануне марша против терроризма в связи с нападением 7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo, Дьедонне в своём Twitter сравнил шествие с «большим взрывом» и коронацией Верцингеторига, а также заявил, что ощущает себя «Шарли Кулибали». Запись сразу вызвала общественное осуждение, прокуратура Парижа в тот же день начала расследование, поэтому Дьедоннэ разместил объяснение.  Во время марша, в котором приняли участие 1,5 млн человек, все его участники осознавали себя «Шарли» и ощущали единство. Но когда он возвращался обратно — остро чувствовал себя одиноким и преследуемым. Он вспомнил, что его подвергают проверкам, травят в СМИ и называют «врагом номер один». Выходит, писал Дьедонне, к нему относятся не как к «Шарли», хотя он тоже страдает за свободу слова. Скорее, его преследуют и третируют как террориста Кулибали, пишет Libération.  Тем не менее, утром 14 января Дьедонне был арестован жандармами по обвинению в апологии терроризма.

5 июля 2019 года приговорён к трём годам заключения (из них год — условно) и 200 тыс. евро штрафа за уклонение от налогов, отмывание денег и злоупотребление социальными пособиями. Исправительный суд Парижа приговорил подругу Дьедонне Ноэми Монтань (Noémie Montagne) как управляющую их общей компанией Productions de la Plume к 18 месяцам заключения условно за уклонение от уплаты НДС и злоупотребление социальными выплатами служащим.

Участие в выборах 
Дьедонне неоднократно выставлял свою кандидатуру на выборах разного уровня, но ни разу не добился успеха. В 1997 году он боролся за место в Национальном собрании от 2-го округа департамента Эр и Луар (город Дрё), где ему противостояла кандидат Национального фронта , а на выборах 2012 года он представлял в том же городе . На европейские выборы 2004 года пошёл при поддержке ассоциации , а в 2009 году — по антисионистскому списку, который поддержали 1,3 % избирателей в регионе Иль-де-Франс.
На предвыборном плакате партии 2009 года Дьедонне Мбала Мбала предстал, демонстрируя придуманный им задолго до того жест «кнель», хотя позднее Дьедонне отрицал какую-либо связь жеста с политикой.

Примечания

Ссылки 
 Французскому комику-антисемиту снова запретили выступать
 Martin Patriquin. Comic Dieudonné M’Bala M’Bala and the outlawed ‘quenelle’. macleans.ca, 10 января 2014.
 Дошутился про евреев. За что французский комик попал в опалу

Комики Франции
Персоналии:Антисемитизм во Франции
Антисионизм